bł. Krystyna ze Stommeln (Bruzo) (1242–1312) – niemiecka stygmatyczka
 bł. Krystyna ze Spoleto (ok. 1432–1458) – włoska augustianka
 bł. Krystyna Ciccarelli (1480–1543) – włoska augustianka, stygmatyczka

Zobacz też: Święta Krystyna